Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 230001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 29 lutego 2000 do 9 lutego 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

230001-230100

230101-230200

230201-230300

230301-230400

230401-230500

230501-230600

230601-230700

230701-230800

230801-230900

230901-231000

Przypisy 

Lista planetoid 230001-231000